Szent Márk-kápolna (Pacsa)
Szent Márk-kápolna (Risika)